CMG pode se referir a:

 Cris Morena Group - maior produtora latino de conteúdos infanto-juvenil
 CMG - código aeroportuário IATA do Aeroporto Internacional de Corumbá, em Mato Grosso do Sul;
 Control Moment Gyroscope - um tipo de giroscópio;
 Chipotle Mexican Grill - restaurante dos Estados Unidos;
 China Media Group - grupo de mídia estatal da República Popular da China

Desambiguações de siglas